Der französische Familienname Houseaux bezieht sich auf folgende Personen:

 Catherine Houseaux, französische Triathletin
 Pierre Houseaux, französischer Triathlet und Nationaltrainer